Мату́ла () — чешская и словацкая фамилия. Женская форма Мату́лова ().

Известные носители:
 Матула, Ким (род. 1988) — американская актриса.

Матулова:
 Матулова, Власта (1918—1989) — чешская и чехословацкая актриса.
 Матулова, Даниэла (род. 1992) — словацкая кёрлингистка.